Światowy ranking snookerowy 2013/2014 – jest to oficjalny ranking dwuletni kroczący.
Zawiera listę i punkty wszystkich profesjonalnych graczy zakwalifikowanych do gry w sezonie 2013.

Przypisy 

2013 w sporcie
2014 w sporcie
Kalendarium snookera